A Bali egy francia-kanadai televíziós animációs sorozat. Franciaországban 2006-ban a France 5 tűzte műsorra. Magyarországon 2015 óta a M2 vetíti.

Ismertető 

A sorozat egy kutyacsaládról szól, amelynek legfiatalabb tagja Bali. Bali egy kisfiú, s szórakozva tanulja meg a világ dolgait. Megtapasztalja, milyen érzés, ha le kell mondania egy fontos programot betegeskedés miatt, hogyan lehet valaki jó sportoló és hogyan maradjon egészséges. Ebben segítségére vannak rokonai és barátai is.

Szereplők 

 További magyar hangok: Bogdán Gergő, Bolla Róbert, Élő Balázs, Maday Gábor, Oláh Orsolya

Epizódok

Források

További információk 
 Bali hivatalos oldal 
 Bali hivatalos oldal 
 Bali hivatalos oldal (Planet Nemo Animation)
 Bali az allocine.fr-on
 Bali a planete-jeunesse.com-on
 Bali a tv.hir24.hu-n

2006-ban bemutatott francia televíziós sorozatok
2006-ban bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
2013-ban befejezett francia televíziós sorozatok
2013-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok